XXIX. Olimpijske igre održane su od 8. kolovoza do 24. kolovoza 2008. u Pekingu.

Ceremonije otvaranje i zatvaranja Olimpijskih igara, kao i mnoga natjecanja, održana su na Nacionalnom stadionu u Pekingu (također poznatom i kao "Ptičje gnijezdo").

Odabir domaćina

Peking je za domaćina olimpijskih igara izabran 13. srpnja 2001. tijekom 112. zasjedanja MOO-a u Moskvi, pobijedivši Toronto, Pariz, Istanbul i Osaku. Prije tog zasjedanja pet drugih gradova (Bangkok, Kairo, Havana, Kuala Lumpur i Sevilla) su podnijeli kandidature, ali nisu uspjeli ući u uži izbor 2000. Poslije prvog kruga glasovanja, Peking je imao značajno vodstvo ispred 4 preostala kandidata. U drugom krugu, Peking je skupio više glasova nego svi ostali kandidati zajedno.

Zastupljeni športovi

Program je bio sličan kao i u Ateni 2004. Natjecatelji se natječu u 28 športova, a ukupno se održava 302 natjecanja (165 muških, 127 ženskih i 10 mješovitih).

Programu se dodalo 9 novih disciplina, dvije u biciklizmu (BMX u obe konkurencije). Žene su se prvi put natjecale u 3000 m s preponama. Plivački maraton (10 km) se dodalo i u muškoj i ženskoj konkurenciji. Parove u stolnom tenisu (muškarci i žene) zamijenilo je ekipno natjecanje.

Sljedeći su športovi bili zastupljeni na igrama. Športovi u vodi su podijeljeni na 4 pojedinačna športa: skokovi u vodu, plivanje, sinkronizirano plivanje i vaterpolo. Broj natjecanja je prikazan u zagradi.

Raspored natjecanja 
Tijekom Ljetnih olimpijskih igrara u Pekingu održavaju se 302 natjecanja u 28 športova (165 za muškarce, 127 za žene i 10 mješovito). To je jedno natjecanje više nego na prethodnim OI u Ateni 2004. godine. Devet je novih natjecanja na programu, od čega su dva u biciklizmu (BMX). Atletičarke se prvi puta natječu u utrci na 3000 m sa zaprekama, plivači u plivanju na duge pruge. U stolnom tenisu su dosadašnja natjecanja u parovima zamijenjena momčadskim natjecanjima.

Legenda tablice:
 zelenom bojom su označene  ceremonije otvaranja i zatvaranja OI,
 plavom bojom su označeni dani  kvalifikacija u pojedinim športovima,
 žutom bojom su označeni dani kada se održavaju   finalna natjecanja (broj u polju je broj finalnih natjecanja tog dana),
 u posljednjem stupcu je ukupan broj natjecanja u pojedinim športovima,
 športovi su poredani abecedno.

¹ = MOK natjecanja u plivanju, sinkroniziranom plivanju, vaterpolu i skokovima u vodu vodi pod zajedničkim nazivom "vodeni športovi".

² = Sadrži i natjecanja u ritmičkoj gimnastici i trampolinu.

Medalje

Hrvatska na OI 2008.

Vanjske poveznice 

 Službena stranica OI u Pekingu 2008 
 XXIX. Olimpijske igre - Peking 2008 

2008
 
Međunarodna višešportska natjecanja u Kini
Šport u Pekingu